Сирану́ш Га́рниковна Петикя́н () — российский юрист, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета кафедры гражданского права и процесса ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доцент РАНХиГС, специалист по истории армянского права.

Биография 
Родилась 2 июля 1986 года.

В 2008 году окончила юридический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского

В 2011 году защитила кандидатскую в Диссертационном совете при ГОУ ВПО ННГУ им. Н. И. Лобачевского на тему  «Эволюция источников армянского права с древнейших времен до середины XIX века».

Публикации 
Является автором нескольких десятков статей и нескольких книг.

Книги

Статьи

Примечания 

Преподаватели Нижегородского государственного университета
Кандидаты юридических наук
Юристы России